Bouricius (geslacht), de naam van een Nederlands geslacht (Deventer) dat onder andere militairen voortbracht
 Bouricius (familie), de naam van een Nederlands geslacht (Friesland) dat onder andere raadsheren en grietmannen voortbracht